Соха́ (первісно — «розгалужена палиця») — слово, що має кілька значень.

 Соха — примітивне землеробське знаряддя для орання землі
 Соха — одиниця оподаткування в Московській Русі з XIII по XVII століття.
 Соха — товста жердина, стовп, підпора.
 Соха — наріжний стовп при рубленні хати «у шули».
 Соха — стовп, на якому закріплена жердина криничного журавля.
 Соха — стовпчик, підпорка, на яких кладуть руську піч.
 Соха — ніжка терлиці.
 Соха — міра орної землі, що дорівнювала 2/5 десятини (4 370 м² або 0,437 га). Назву отримала тому, що для зорювання десятини необхідно було два з половиною дня роботи сохою.

Прізвище 
  (за чоловіком Шелтон;  1982) — польська і американська фехтувальниця.
 Соха Роман Васильович ( 1975) — народний депутат України 9-го скликання.

Топонім

Соха — село в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства.

Соха — село в Печорському районі Псковської області

Див. також 
 Сошка
 Сохи

Примітки

Посилання